Весенний кубок Петрограда по футболу 1916 стал Х из проводимых Петроградской футбол-лигой первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем впервые стал клуб «Меркур».

Организация и проведение турнира 

Всего в турнире приняли участие 16 клубов, представлявшие все три класса (соревновательных уровня) по итогам предыдущего сезона

Наряду с турниром для главных (первых) команд, проводились также турниры для II команд (15 участников), III (10) и IV (6). 

Таким образом, всего на четырёх соревновательных уровнях в весеннем кубке участвовали 47 команд, представлявшие 16 клубов.

Ход турнира (главные команды) 
Команды были разделены на пары «слепой» жеребьёвкой в соответствии с сеткой «олимпийской» системы. Матчи проводились в соответствии с кубковыми критериями: в случае, если матч в основное время заканчивался вничью, назначалось дополнительное время из двух таймов по 15 минут; если победитель по его итогам не был выявлен, оно продолжалось и далее до первого забитого мяча (в терминах того времени такие матчи носили название «решительные» или «контровые»).

Турнирная сетка

Матчи 

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Итоги турнира (младшие команды) 

 II команды (15 участников) — финал: «Коломяги»II 3:2 «Кречет»II
 III (10): «Унитас»III 5:3 «Путиловский»III
 IV (6): «Унитас»IV 3:1 «Путиловский»IV

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1917 год в Санкт-Петербурге